Penso (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço
 Penso (Sernancelhe), een plaats in de Portugese gemeente Sernancelhe